freony
 centra formujące chlorofil (ang. chlorophyll-forming centre)
California Fried Chicken (CFC)

Przypisy